Ausztria
 Silz, település Tirolban
 Németország
 Silz, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Silz, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban